Толстопа́льцево — топоним:

 Толстопальцево — деревня в составе района Внуково Западного административного округа города Москва.
 Толстопальцево — посёлок в составе района Внуково Западного административного округа города Москва.
 Толстопальцево — станция Киевского направления Московской железной дороги.
 ОПХ «Толстопальцево» — бывший посёлок в составе деревни Марушкино поселения Марушкинское Новомосковского административного округа города Москва.
 Толстопальцево (ЗИЛ) — бывший посёлок, включённый в состав дачного посёлка Кокошкино.